Edward LeRoux – giocatore di baseball statunitense
Gaston Leroux – giornalista francese
Jean Leroux – politico canadese
Jean Paul Leroux – attore venezuelano
John LeRoux – wrestler statunitense
Laurent Leroux – politico canadese
Marie-Élisabeth Laville-Leroux – pittore francese
Pierre Leroux (1797-1871) – filosofo francese
Pierre Leroux (1942-2008) –  matematico francese
Xavier Leroux – compositore francese

Pagine correlate
Le Roux